Вахні́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Вахній Олександр Віталійович (Олесь Вахній) — український журналіст, письменник, публіцист, скандально відомий політик та громадський діяч праворадикального спрямування.
 Вахній Сергій Петрович — голова Білоцерківської (1997—2005) та Володарської (з 2007) районних державних адміністрацій.

Українські прізвища